Interactive Glide
 przeciwciało
 nagroda Ig Nobla
 iGoogle
 Ig
 Inicjatywa Gdańska (stowarzyszenie)